No Excuses – singolo degli Alice in Chains del 1994
No Excuses – album degli H-Blockx del 2004
No Excuses – singolo di Meghan Trainor del 2018